INS „Dolphin” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Izraelskiego Korpusu Morskiego:
 INS „Dolphin” – okręt podwodny typu T z okresu II wojny światowej, ex-brytyjski HMS „Truncheon” (P353), w służbie izraelskiej w latach 1968–1977
 INS „Dolphin” – okręt podwodny typu Dolphin z końca XX wieku, w służbie od 1999 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy izraelskich okrętów